Polkovnik (izvirno ) je bil vojaški čin v več avstrijskih kopenskih vojskah:
 Polkovnik (k.u.k. Armee)
 Polkovnik (Österreichs Bundesheer)

Glej tudi 
 Polkovnik (Nemčija)